Município de Marion pode referir-se a algum dos seguintes lugares nos Estados Unidos:

 Município de Marion (condado de Bradley, Arkansas), um município localizado no condado de Bradley.
 Município de Marion (condado de Drew, Arkansas), um município localizado no condado de Drew.
 Município de Marion (condado de Lawrence, Arkansas), um município localizado no condado de Lawrence.
 Município de Marion (condado de Ouachita, Arkansas), um município localizado no condado de Ouachita.
 Município de Marion (condado de Phillips, Arkansas), um município localizado no condado de Phillips.
 Município de Marion (condado de Sebastian, Arkansas), um município localizado no condado de Sebastian.
 Município de Marion (condado de White, Arkansas), um município localizado no condado de White.
 Município de Marion (condado de McDowell, Carolina do Norte), um município localizado no condado de McDowell.
 Município de Marion (Dacota do Norte), um município localizado no condado de Bowman.
 Município de Marion (condado de Turner, Dacota do Sul), um município localizado no condado de Turner.
 Município de Marion (condado de Lee, Illinois), um município localizado no condado de Lee.
 Município de Marion (condado de Ogle, Illinois), um município localizado no condado de Ogle.
 Município de Marion (condado de Allen, Indiana), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Marion (condado de Boone, Indiana), um município localizado no condado de Boone.
 Município de Marion (condado de Decatur, Indiana), um município localizado no condado de Decatur.
 Município de Marion (condado de Dubois, Indiana), um município localizado no condado de Dubois.
 Município de Marion (condado de Hendricks, Indiana), um município localizado no condado de Hendricks.
 Município de Marion (condado de Jasper, Indiana), um município localizado no condado de Jasper.
 Município de Marion (condado de Jennings, Indiana), um município localizado no condado de Jennings.
 Município de Marion (condado de Lawrence, Indiana), um município localizado no condado de Lawrence.
 Município de Marion (condado de Owen, Indiana), um município localizado no condado de Owen.
 Município de Marion (condado de Pike, Indiana), um município localizado no condado de Pike.
 Município de Marion (condado de Putnam, Indiana), um município localizado no condado de Putnam.
 Município de Marion (condado de Shelby, Indiana), um município localizado no condado de Shelby.
 Município de Marion (condado de Clayton, Iowa), um município localizado no condado de Clayton.
 Município de Marion (condado de Davis, Iowa), um município localizado no condado de Davis.
 Município de Marion (condado de Franklin, Iowa), um município localizado no condado de Franklin.
 Município de Marion (condado de Hamilton, Iowa), um município localizado no condado de Hamilton.
 Município de Marion (condado de Henry, Iowa), um município localizado no condado de Henry.
 Município de Marion (condado de Lee, Iowa), um município localizado no condado de Lee.
 Município de Marion (condado de Linn, Iowa), um município localizado no condado de Linn.
 Município de Marion (condado de Marshall, Iowa), um município localizado no condado de Marshall.
 Município de Marion (condado de Plymouth, Iowa), um município localizado no condado de Plymouth.
 Município de Marion (condado de Washington, Iowa), um município localizado no condado de Washington.
 Município de Marion (condado de Bourbon, Kansas), um município localizado no condado de Bourbon.
 Município de Marion (condado de Doniphan, Kansas), um município localizado no condado de Doniphan.
 Município de Marion (condado de Douglas, Kansas), um município localizado no condado de Douglas.
 Município de Marion (condado de Lincoln, Kansas), um município localizado no condado de Lincoln.
 Município de Marion (condado de Nemaha, Kansas), um município localizado no condado de Nemaha.
 Município de Marion (condado de Charlevoix, Michigan), um município localizado no condado de Charlevoix.
 Município de Marion (condado de Livingston, Michigan), um município localizado no condado de Livingston.
 Município de Marion (condado de Osceola, Michigan), um município localizado no condado de Osceola.
 Município de Marion (condado de Saginaw, Michigan), um município localizado no condado de Saginaw.
 Município de Marion (condado de Sanilac, Michigan), um município localizado no condado de Sanilac.
 Município de Marion (condado de Olmsted, Minnesota), um município localizado no condado de Olmsted.
 Município de Marion (condado de Buchanan, Missouri), um município localizado no condado de Buchanan.
 Município de Marion (condado de Escola, Missouri), um município localizado no condado de Escola.
 Município de Marion (condado de Dade, Missouri), um município localizado no condado de Dade.
 Município de Marion (condado de Daviess, Missouri), um município localizado no condado de Daviess.
 Município de Marion (condado de Grundy, Missouri), um município localizado no condado de Grundy.
 Município de Marion (condado de Harrison, Missouri), um município localizado no condado de Harrison.
 Município de Marion (condado de Jasper, Missouri), um município localizado no condado de Jasper
 Município de Marion (condado de Mercer, Missouri), um município localizado no condado de Mercer.
 Município de Marion (condado de Monroe, Missouri), um município localizado no condado de Monroe.
 Município de Marion (condado de Newton, Missouri), um município localizado no condado de Newton.
 Município de Marion (condado de St. Francois, Missouri), um município localizado no condado de Saint François.
 Município de Marion (condado de Franklin, Nebraska), um município localizado no condado de Franklin.
 Município de Marion (condado de Allen, Ohio), um município localizado no condado de Allen.
 Município de Marion (condado de Clinton, Ohio), um município localizado no condado de Clinton.
 Município de Marion (condado de Fayette, Ohio), um município localizado no condado de Fayette.
 Município de Marion (condado de Hancock, Ohio), um município localizado no condado de Hancock.
 Município de Marion (condado de Hardin, Ohio), um município localizado no condado de Hardin.
 Município de Marion (condado de Henry, Ohio), um município localizado no condado de Henry.
 Município de Marion (condado de Hocking, Ohio), um município localizado no condado de Hocking.
 Município de Marion (condado de Marion, Ohio), um município localizado no condado de Marion.
 Município de Marion (condado de Mercer, Ohio), um município localizado no condado de Mercer.
 Município de Marion (condado de Morgan, Ohio), um município localizado no condado de Morgan.
 Município de Marion (condado de Noble, Ohio), um município localizado no condado de Noble.
 Município de Marion (condado de Pike, Ohio), um município localizado no condado de Pike.
 Município de Marion (condado de Beaver, Pensilvânia), um município localizado no condado de Beaver.
 Município de Marion (condado de Berks, Pensilvânia), um município localizado no condado de Berks.
 Município de Marion (condado de Butler, Pensilvânia), um município localizado no condado de Butler.
 Município de Marion (condado de Centre, Pensilvânia), um município localizado no condado de Centre.